

История калужского футбола 
Датой рождения калужского футбола считается 1910 год. Игру в кожаный мяч завезли московские дачники. Местные жители футбол также полюбили, и уже в 1914 году было решено провести чемпионат города с участием шести футбольных кружков.

Однако официальной датой рождения данного вида спорта правильнее всего будет считать май 1923 года, когда было принято решение о создании городской футбольной лиги «Футбольный мяч». Тогда же, 27 мая, стартовало первенство Калуги, в котором приняли участие девять команд.

В 1936 году была создана команда «Локомотив».

Место в классе «Б» советского футбола калужане получили в 1960 году. Но «Спутник» выступал на всесоюзной арене неудачно, и спустя пять лет Калугу стал представлять «Локомотив». И с первого захода железнодорожники едва не выиграли зону, лишь на очко отстав от ленинградского «Автомобилиста» и калининградской «Балтики». На следующий год калужане уже первые, и после победы в финале первенства РСФСР «Локомотив» получает зелёный свет на переход в группу 2 класса «А» (аналог 1-й лиги), где выступали вплоть до 1971 г.

Во второй лиге в 1973 году в зональном турнире «Локомотив» был вторым, а в 1977 году железнодорожники во второй раз стали чемпионами РСФСР. Дважды они выходили и в финал республиканского кубка, но оба раза калужане терпели неудачи. В 1974 году сильнее был магнитогорский «Металлург», а в 1981 — омский «Иртыш». В конце семидесятых годов результаты «Локомотива» резко пошли на спад, и 1982 год стал последним в его биографии.

В 1983 году на арену вышла «Заря», представлявшая Калужский моторостроительный завод. «Заря» играла до 1992 года. За это время команда 9 раз участвовала в первенстве СССР (1983—1991), четырежды принимала участие в розыгрыше Кубка СССР (1986; 1988—1990), по одному разу калужские футболисты выступали в первенстве России (1992, КФК) и Кубке России (1992/1993).

В 1992 году «Зарю» сменил «Турбостроитель», представлявший Калужский турбинный завод. 1991 год команда провела в первенстве КФК. Следующие годы калужане выступали в профессиональном футболе. Сначала, в 1992—1993 гг. «Турбостроитель» играл во второй лиге, а следующие два года — в третьей. В период с 1993 по 1997 годы калужские футболисты 5 раз участвовали в розыгрыше Кубка России.

В 1997 году, спустя 15 лет, калужским флагманом снова стал «Локомотив», воссозданный на базе команды «Смена-», выступавшей в первенстве среди КФК 1996. «Локомотив» всего провёл во втором дивизионе чемпионата России 9 сезонов — 226 матчей (+72=61-93). Разница забитых и пропущенных мячей: 248—298. Лучшее достижение — 7 место в зоне «Центр» второго дивизиона (2001 г). Наибольшее количество матчей за команду отыграл Роман Жуленко (капитан) — 180. Лучший бомбардир — Евгений Лосев — 34 забитых мяча. Рекордсмен сезона — Александр Середохин — 16 голов (2000 г). В 2006 году было удовлетворено ходатайство руководства клуба о добровольном выходе из состава ПФЛ и клуб лишился профессионального статуса.

В 2009 году Калугу в первенстве среди ЛФК представляли 2 клуба: «Локомотив» и «МиК». По итогам сезона «Мик» занял первое место, завоевав путёвку во вторую лигу, а «Локомотив» — второе. В конце 2009 года было принято решение преобразовать ФК «МиК» в ФК «Калуга» и сделать эту команду единственной в городе.. А футбольный клуб «Локомотив» прекратил своё существование.

Команды мастеров Калуги в чемпионате и кубке СССР и России 1960 ─ 2007 гг. 

 {|class="mw-datatable" style="text-align: center; font-size:85%"
|- style="background:#efefef; font-size:85%;"
! Сезон
! Клуб
! Класс
! Лига
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! Кубок СССР и России
! Лучший бомбардир
! Главный тренер
|-
|align=center|1960
|align=center|Спутник
|align=center|II
|align=center|класс Б, РСФСР, 1 зона
|align=center|14
|align=center|30
|align=center|8
|align=center|5
|align=center|17
|align=center|36─68
|align=center|-32
|align=center|
|align=center|35,00
|align=center|─
|align=left| Генрих Замолодчиков
|align=left| Герман Золотухин
|-
|align=center|1961
|align=center|Спутник
|align=center|II
|align=center|класс Б, РСФСР, 1 зона
|align=center|10
|align=center|24
|align=center|5
|align=center|4
|align=center|15
|align=center|25─51
|align=center|-26
|align=center|
|align=center|29,17
|align=center|Зона 1 РСФСР, 1/2
|align=left| ─
|align=left| Герман Золотухин
|-
|align=center|1962
|align=center|Спутник
|align=center|II
|align=center|класс Б, РСФСР, 1 зона
|align=center|16 ↓
|align=center|32
|align=center|4
|align=center|12
|align=center|16
|align=center|26─45
|align=center|-19
|align=center|
|align=center|31,25
|align=center|Зона 1 РСФСР, 1/2
|align=left| ─
|align=left| Леонид Маракуев
|-
|align=center|1963
|align=center|Спутник
|align=center|III
|align=center|класс Б, РСФСР, 1 зона
|align=center|16
|align=center|30
|align=center|3
|align=center|7
|align=center|20
|align=center|18─55
|align=center|-37
|align=center|
|align=center|21,67
|align=center|Зона 1 РСФСР, 1/8
|align=left| Геннадий Карасёв
|align=left| Дмитрий Смирнов
|-
|align=center|1964
|align=center|Спутник
|align=center|III
|align=center|класс Б, РСФСР, 1 зона
|align=center|12
|align=center|32
|align=center|6
|align=center|13
|align=center|13
|align=center|25─38
|align=center|-13
|align=center|
|align=center|39,06
|align=center|Зона 1 РСФСР, 1/8
|align=left| ─
|align=left| Владимир Добриков
|-----
! colspan="16" align="left" |
|-----
|-
|align=center|1965
|align=center|Локомотив
|align=center|III
|align=center|класс Б, РСФСР, 1 зона
|align=center|
|align=center|34
|align=center|15
|align=center|14
|align=center|5
|align=center|45─27
|align=center|+18
|align=center|
|align=center|64,71
|align=center|─
|align=left| Юрий Конопелькин
|align=left| Владимир Добриков
|-
|rowspan="2" align=center|1966
|rowspan="2" align=center|Локомотив
|rowspan="2" align=center|III
|align=center|класс Б, РСФСР, 1 зона
|align=center| ↑
|align=center|32
|align=center|18
|align=center|10
|align=center|4
|align=center|53─24
|align=center|+29
|align=center|
|align=center|71,88
|rowspan="2" align=center|Зона 1 РСФСР, 1/8
|rowspan="2" align=left| Борис Клещёв
|rowspan="2" align=left| Владимир Добриков
|-
|align=center|класс Б, РСФСР, Финал
|align=center| ↑
|align=center|7
|align=center|6
|align=center|1
|align=center|0
|align=center|13─2
|align=center|+11
|align=center|
|align=center|92,86
|-
|align=center|1967
|align=center|Локомотив
|align=center|II
|align=center|класс А, вторая группа
|align=center|18
|align=center|38
|align=center|9
|align=center|10
|align=center|19
|align=center|31─54
|align=center|-23
|align=center|
|align=center|36,84
|align=center|1/64
|align=left| Евгений Лоскутов
|align=left| Владимир Добриков
|-
|align=center|1968
|align=center|Локомотив
|align=center|II
|align=center|класс А, вторая группа
|align=center|13
|align=center|40
|align=center|13
|align=center|9
|align=center|18
|align=center|35─56
|align=center|-21
|align=center|
|align=center|43,75
|align=center|1/64
|align=left| Анатолий Мосаленков
|align=left| Владимир Добриков
|-
|align=center|1969
|align=center|Локомотив
|align=center|II
|align=center|класс А, вторая группа
|align=center|19 ↓
|align=center|38
|align=center|10
|align=center|11
|align=center|17
|align=center|25─42
|align=center|-17
|align=center|
|align=center|40,79
|align=center|1/32
|align=left| Василий Ястребов
|align=left| Владимир Добриков
|-
|align=center|1970
|align=center|Локомотив
|align=center|III
|align=center|класс А, вторая группа
|align=center|8
|align=center|42
|align=center|14
|align=center|16
|align=center|12
|align=center|47─56
|align=center|-9
|align=center|
|align=center|52,38
|align=center|1/128
|align=left| Юрий Конопелькин
|align=left| Валерий Бехтенев
|-
|align=center|1971
|align=center|Локомотив
|align=center|III
|align=center|Вторая лига, 2 зона
|align=center|7
|align=center|38
|align=center|16
|align=center|10
|align=center|12
|align=center|45─41
|align=center|+4
|align=center|
|align=center|50,88
|align=center|─
|align=left| Юрий Конопелькин
|align=left| Валерий Бехтенев
|-
|align=center|1972
|align=center|Локомотив
|align=center|III
|align=center|Вторая лига, 2 зона
|align=center|4
|align=center|38
|align=center|18
|align=center|12
|align=center|8
|align=center|49─27
|align=center|+22
|align=center|
|align=center|57,89
|align=center|─
|align=left| Владимир Морозов
|align=left| Эдуард Данилов
|-
|align=center|1973
|align=center|Локомотив
|align=center|III
|align=center|Вторая лига, 4 зона
|align=center|
|align=center|34
|align=center|18
|align=center|10
|align=center|6
|align=center|51─30
|align=center|+21
|align=center|
|align=center|67,65
|align=center|Кубок РСФСР, 1/32
|align=left| Василий Милес
|align=left| Эдуард Данилов
|-
|align=center|1974
|align=center|Локомотив
|align=center|III
|align=center|Вторая лига, 2 зона
|align=center|6
|align=center|40
|align=center|19
|align=center|11
|align=center|10
|align=center|44─30
|align=center|+14
|align=center|
|align=center|61,25
|align=center|Кубок РСФСР 
|align=left| Василий Милес  Вячеслав Кузьмин
|align=left| Эдуард Данилов
|-
|align=center|1975
|align=center|Локомотив
|align=center|III
|align=center|Вторая лига, 3 зона
|align=center|7
|align=center|38
|align=center|15
|align=center|13
|align=center|10
|align=center|49─37
|align=center|+12
|align=center|
|align=center|56,58
|align=center|Кубок РСФСР, 1/4
|align=left| Василий Милес
|align=left| Эдуард Данилов
|-
|align=center|1976
|align=center|Локомотив
|align=center|III
|align=center|Вторая лига, 3 зона
|align=center|
|align=center|40
|align=center|21
|align=center|10
|align=center|9
|align=center|48─30
|align=center|+18
|align=center|
|align=center|65,00
|align=center|Кубок РСФСР, 1/2
|align=left| Василий Милес
|align=left| Эдуард Данилов
|-
|rowspan="2" align=center|1977
|rowspan="2" align=center|Локомотив
|rowspan="2" align=center|III
|align=center|Вторая лига, 1 зона
|align=center|4
|align=center|40
|align=center|21
|align=center|10
|align=center|9
|align=center|55─29
|align=center|+26
|align=center|
|align=center|65,00
|rowspan="2" align=center|Кубок РСФСР, 1/32
|rowspan="2" align=left| Василий Милес
|rowspan="2" align=left| Гелий Путевской  Юрий Круглов
|-
|align=center|РСФСР, Финал
|align=center|
|align=center|7
|align=center|7
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|12─2
|align=center|+10
|align=center|
|align=center|100
|-
|align=center|1978
|align=center|Локомотив
|align=center|III
|align=center|Вторая лига, 1 зона
|align=center|11
|align=center|46
|align=center|21
|align=center|7
|align=center|18
|align=center|54─59
|align=center|-5
|align=center|
|align=center|53,26
|align=center|─
|align=left| Александр Пискарёв
|align=left| Юрий Круглов
|-
|align=center|1979
|align=center|Локомотив
|align=center|III
|align=center|Вторая лига, 1 зона
|align=center|13
|align=center|46
|align=center|18
|align=center|14
|align=center|14
|align=center|55─37
|align=center|+18
|align=center|
|align=center|54,35
|align=center|─
|align=left| Евгений Чижик
|align=left| Юрий Круглов
|-
|align=center|1980
|align=center|Локомотив
|align=center|III
|align=center|Вторая лига, 1 зона
|align=center|14
|align=center|36
|align=center|9
|align=center|7
|align=center|20
|align=center|36─58
|align=center|-22
|align=center|
|align=center|34,72
|align=center|Кубок РСФСР, 1/8
|align=left| Валерий Алистаров
|align=left| Юрий Круглов
|-
|align=center|1981
|align=center|Локомотив
|align=center|III
|align=center|Вторая лига, 1 зона
|align=center|11
|align=center|32
|align=center|10
|align=center|10
|align=center|12
|align=center|27─39
|align=center|-12
|align=center|
|align=center|46,88
|align=center|Кубок РСФСР 
|align=left| Валерий Алистаров
|align=left| Николай Растегаев
|-
|align=center|1982
|align=center|Локомотив
|align=center|III
|align=center|Вторая лига, 1 зона
|align=center|13
|align=center|30
|align=center|6
|align=center|9
|align=center|15
|align=center|23─36
|align=center|-13
|align=center|
|align=center|35,00
|align=center|─
|align=left| Александр Холопов
|align=left| Николай Растегаев
|-----
! colspan="16" align="left" |
|-----
|-
|align=center|1983
|align=center|Заря
|align=center|III
|align=center|Вторая лига, 1 зона
|align=center|6
|align=center|30
|align=center|14
|align=center|5
|align=center|11
|align=center|45─31
|align=center|+14
|align=center|
|align=center|55,00
|align=center|Кубок РСФСР, 1/16
|align=left| Александр Холопов
|align=left| Юрий Игнатов
|-
|align=center|1984
|align=center|Заря
|align=center|III
|align=center|Вторая лига, 1 зона
|align=center|
|align=center|32
|align=center|20
|align=center|4
|align=center|8
|align=center|64─24
|align=center|+40
|align=center|
|align=center|68,75
|align=center|Кубок РСФСР, 1/16
|align=left| Александр Холопов
|align=left| Юрий Игнатов
|-
|align=center|1985
|align=center|Заря
|align=center|III
|align=center|Вторая лига, 1 зона
|align=center|5
|align=center|32
|align=center|17
|align=center|7
|align=center|8
|align=center|58─31
|align=center|+27
|align=center|
|align=center|64,06
|align=center|Кубок РСФСР, 1/4
|align=left| Александр Холопов
|align=left| Юрий Игнатов
|-
|align=center|1986
|align=center|Заря
|align=center|III
|align=center|Вторая лига, 1 зона
|align=center|
|align=center|32
|align=center|18
|align=center|8
|align=center|6
|align=center|56─24
|align=center|+32
|align=center|
|align=center|68,75
|align=center|1/32
|align=left| Александр Холопов
|align=left| Юрий Игнатов
|-
|align=center|1987
|align=center|Заря
|align=center|III
|align=center|Вторая лига, 1 зона
|align=center|
|align=center|32
|align=center|18
|align=center|7
|align=center|7
|align=center|52─35
|align=center|+17
|align=center|
|align=center|67,19
|align=center|Кубок РСФСР, 1/32
|align=left| Сергей Дягель
|align=left| Юрий Игнатов
|-
|align=center|1988
|align=center|Заря
|align=center|III
|align=center|Вторая лига, 1 зона
|align=center|4
|align=center|38
|align=center|19
|align=center|7
|align=center|12
|align=center|50─37
|align=center|+13
|align=center|
|align=center|59,21
|align=center|1/64
|align=left| Сергей Дягель
|align=left| Юрий Игнатов
|-
|align=center|1989
|align=center|Заря
|align=center|III
|align=center|Вторая лига, 1 зона
|align=center|5
|align=center|42
|align=center|21
|align=center|14
|align=center|7
|align=center|52─26
|align=center|+26
|align=center|
|align=center|66,67
|align=center|1/32
|align=left| Вадим Жердев
|align=left| Юрий Игнатов
|-
|align=center|1990
|align=center|Заря
|align=center|III
|align=center|Вторая лига, Центр
|align=center|21 ↓
|align=center|42
|align=center|10
|align=center|8
|align=center|24
|align=center|39─74
|align=center|-35
|align=center|
|align=center|33,33
|align=center|1/64
|align=left| Игорь Макаров
|align=left| Юрий Игнатов  Михаил Исаев
|-
|align=center|1991
|align=center|Заря
|align=center|IV
|align=center|Вторая лига, 5 зона
|align=center|5
|align=center|42
|align=center|21
|align=center|8
|align=center|13
|align=center|67─47
|align=center|+20
|align=center|
|align=center|59,52
|align=center|Кубок РСФСР, 1/32
|align=left| Игорь Макаров
|align=left| Леонид Шевченко
|-----
! colspan="16" align="left" |
|-----
|-
|align=center|1992
|align=center|Турбостроитель
|align=center|III
|align=center|Вторая лига, 2 зона
|align=center|15
|align=center|42
|align=center|12
|align=center|12
|align=center|18
|align=center|53─62
|align=center|-9
|align=center|
|align=center|42,86
|align=center|─
|align=left| Игорь Элькинд
|align=left| Геннадий Колмогоров
|-
|align=center|1993
|align=center|Турбостроитель
|align=center|III
|align=center|Вторая лига, 3 зона
|align=center|6 ↓
|align=center|34
|align=center|15
|align=center|7
|align=center|12
|align=center|36─31
|align=center|+5
|align=center|
|align=center|54,41
|align=center|1/128
|align=left| Александр Холопов
|align=left| Геннадий Колмогоров
|-
|align=center|1994
|align=center|Турбостроитель
|align=center|IV
|align=center|Третья лига, 2 зона
|align=center|7
|align=center|32
|align=center|15
|align=center|6
|align=center|11
|align=center|47─38
|align=center|+9
|align=center|
|align=center|56,25
|align=center|1/32
|align=left| Камиль Ферханов
|align=left| Геннадий Колмогоров
|-
|align=center|1995
|align=center|Турбостроитель
|align=center|IV
|align=center|Третья лига, 4 зона
|align=center| ↑
|align=center|24
|align=center|16
|align=center|5
|align=center|3
|align=center|34─12
|align=center|+22
|align=center|
|align=center|73,61
|align=center|1/256
|align=left| Камиль Ферханов
|align=left| Геннадий Колмогоров
|-
|align=center|1996
|align=center|Турбостроитель
|align=center|III
|align=center|Вторая лига, Запад
|align=center|19
|align=center|38
|align=center|7
|align=center|6
|align=center|25
|align=center|25─67
|align=center|-42
|align=center|
|align=center|23,68
|align=center|1/64
|align=left| Владислав Толкачёв
|align=left| Михаил Балабуев
|-----
! colspan="16" align="left" |
|-----
|-
|align=center|1997
|align=center|Локомотив
|align=center|IV
|align=center|Третья лига, 4 зона
|align=center|8 ↑
|align=center|36
|align=center|16
|align=center|6
|align=center|14
|align=center|56─47
|align=center|+9
|align=center|
|align=center|50,00
|align=center|
|align=left| Николай Сидоров
|align=left| Александр Сахаров
|-
|align=center|1998
|align=center|Локомотив
|align=center|III
|align=center|Второй дивизион, Центр
|align=center|17
|align=center|40
|align=center|8
|align=center|13
|align=center|19
|align=center|34─62
|align=center|-28
|align=center|
|align=center|30,83
|align=center|1/64
|align=left| Евгений Лосев
|align=left| Александр Сахаров  Александр Павлов
|-
|align=center|1999
|align=center|Локомотив
|align=center|III
|align=center|Второй дивизион, Центр
|align=center|12
|align=center|36
|align=center|12
|align=center|9
|align=center|15
|align=center|40─48
|align=center|-8
|align=center|
|align=center|41,67
|align=center|1/64
|align=left| Евгений Лосев
|align=left| Александр Сахаров
|-
|align=center|2000
|align=center|Локомотив
|align=center|III
|align=center|Второй дивизион, Центр
|align=center|10
|align=center|38
|align=center|14
|align=center|9
|align=center|15
|align=center|41─39
|align=center|+2
|align=center|
|align=center|44,74
|align=center|1/256
|align=left| Александр Середохин
|align=left| Александр Сахаров
|-
|align=center|2001
|align=center|Локомотив
|align=center|III
|align=center|Второй дивизион, Центр
|align=center|7
|align=center|38
|align=center|19
|align=center|5
|align=center|14
|align=center|60─53
|align=center|+7
|align=center|
|align=center|54,39
|align=center|1/64
|align=left| Александр Середохин  Михаил Толкачёв
|align=left| Александр Сахаров
|-
|align=center|2002
|align=center|Локомотив
|align=center|III
|align=center|Второй дивизион, Центр
|align=center|12
|align=center|38
|align=center|11
|align=center|14
|align=center|13
|align=center|41─50
|align=center|-9
|align=center|
|align=center|41,23
|align=center|1/16
|align=left| Сергей Анохин
|align=left| Александр Сахаров
|-
|align=center|2003
|align=center|Локомотив
|align=center|III
|align=center|Второй дивизион, Центр
|align=center|14
|align=center|36
|align=center|8
|align=center|11
|align=center|17
|align=center|32─46
|align=center|-14
|align=center|
|align=center|32,41
|align=center|1/128
|align=left| Сергей Анохин
|align=left| Александр Сахаров
|-
|align=center|2004
|align=center|Локомотив
|align=center|III
|align=center|Второй дивизион, Центр
|align=center|17
|align=center|32
|align=center|5
|align=center|5
|align=center|22
|align=center|21─45
|align=center|-24
|align=center|
|align=center|20,83
|align=center|1/128
|align=left| Гела Дзагнидзе
|align=left| Александр Сахаров
|-
|align=center|2005
|align=center|Локомотив
|align=center|III
|align=center|Второй дивизион, Центр
|align=center|14
|align=center|34
|align=center|11
|align=center|4
|align=center|19
|align=center|37─53
|align=center|-16
|align=center|
|align=center|26,47
|align=center|1/256
|align=left| Николай Сидоров
|align=left| Хаким Фузайлов
|-
|align=center|2006
|align=center|Локомотив
|align=center|III
|align=center|Второй дивизион, Центр
|align=center|14
|align=center|34
|align=center|8
|align=center|11
|align=center|15
|align=center|34─47
|align=center|-13
|align=center|
|align=center|34,31
|align=center|1/128
|align=left| Александр Середохин
|align=left| Вячеслав Ледовских
|-
|align=center|2007
|align=center|Локомотив
|align=center|─
|align=center|─
|align=center|─
|align=center|─
|align=center|─
|align=center|─
|align=center|─
|align=center|─
|align=center|─
|align=center|─
|align=center|─
|align=center|1/256
|align=left|─
|align=left| Вячеслав Ледовских
|}

«МиК» 
Футбольная команда «МиК» была создана в 2002 году, а футбольный клуб в апреле 2006 года. До 2006 года «МиК» специализировался и добивался заметных успехов в мини-футболе. В 2007 году «МиК» был включён в состав первенства России среди любительских футбольных клубов (МОА Черноземье). Команда заняла 12 место среди 18 клубов, хотя задача стояла войти в первую пятёрку.

С сезона 2008 года «МиК» полностью отошёл от мини-футбола. Такое решение было принято только из-за того, чтобы как следует подготовиться к сезону большого футбола. В команде сменился главный тренер, им стал известный в Калуге специалист Вадим Жердев. В 2008 году клуб стал победителем кубка России среди ЛФК в зоне «Черноземье».

В сезоне 2009 года клуб вновь одержал победу в кубке «Черноземья», а также одержал победу в турнире зоны «Черноземье» первенства России среди ЛФК, завоевав право на повышение в классе.

«Калуга» 
По завершении сезона 2009 года было принято решение о переименовании футбольного клуба «МиК» в ФК «Калуга» и смене организационно-правовой формы клуба с Общества с ограниченной ответственностью на Автономную некоммерческую организацию. На официальном сайте клуба говорится о том, что новый ФК «Калуга» был образован на базе ФК «МиК».

Под новым названием и в статусе профессионального футбольного клуба «Калуга» была принята в члены Профессиональной Футбольной Лиги и в 2010 году провела свой первый сезон во Втором дивизионе первенства России, где под руководством Эдуарда Дёмина заняла итоговое 10 место. В сезоне 2011/2012 ─ 9, в сезоне 2012/13 ─ 5 место, в сезоне 2013/14 — 6 место. После поражения 26 июля 2013 года со счётом 1:2 от рязанской «Звезды» в 1/128 Кубка России в ФК «Калуга» произошла первая тренерская отставка. Место главного тренера ненадолго занял в качестве исполняющего обязанности Виталий Сафронов, а 2 сентября 2013 года главным тренером был назначен Владимир Волчек.

Женские клубы

Примечания 

Футбол в Калуге